Listen der Abgeordneten zum Abgeordnetenhaus in Österreich nach Legislaturperioden (LP)

 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (I. Legislaturperiode) (1861–1865)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (II. Legislaturperiode) (1867–1870)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (III. Legislaturperiode) (1870–1871)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (IV. Legislaturperiode) (1871–1873)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (V. Legislaturperiode) (1873–1879)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (VI. Legislaturperiode) (1879–1885)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (VII. Legislaturperiode) (1885–1891)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (VIII. Legislaturperiode) (1891–1897)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (IX. Legislaturperiode) (1897–1901)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (X. Legislaturperiode) (1901–1907)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (XI. Legislaturperiode) (1907–1911)
 Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Abgeordnetenhaus (XII. Legislaturperiode) (1911–1918)